Il singolare del torneo di tennis Del Mar Financial Partners Inc. Open 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Julia Boserup che ha battuto in finale Lauren Davis 6-0, 6-3.

Teste di serie 

 Coco Vandeweghe (primo turno)
 Alexa Glatch (semifinali)
 Julia Cohen (secondo turno)
 Chi Chi Scholl (primo turno)

 Claire Feuerstein (secondo turno)
 Madison Brengle (quarti di finale)
 Ol'ga Alekseevna Pučkova (secondo turno)
 Nastassja Burnett (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Del Mar Financial Partners Inc. Open 2012